Gminy w USA:
 Mission Creek (ang. Mission Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Mission Creek (ang. Mission Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine